Con il termine parisite ci si riferisce comunemente ai seguenti minerali:
 Parisite-(Ce)
 Parisite-(Nd)